Канкриние́лла () — монотипный род двудольных растений семейства , включающий вид Канкриниелла Крашени́нникова ( (Rubtzov) Tzvelev).

Единственный вид рода был первоначально описан Н. И. Рубцовым под названием Brachanthemum krascheninnikovii Rubtzov; в 1961 году вид был перенесён Николаем Николаевичем Цвелёвым в состав отдельного рода Cancriniella. Другое синонимичное название канкриниеллы Крашенниникова — Cancrinia krascheninnikovii (Rubtzov) Poljakov.

Название дано в честь министра финансов Российской империи в 1823—1844 годах графа Егора Францевича Канкрина, способствовавшего ботаническим исследованиям в России.

Распространение и среда обитания 
Единственный вид является эндемиком Казахстана.

Произрастают на каменистых склонах.

Общая характеристика 
Опушённые серо-зелёные полукустарники высотой 3—10 см.

Листья черешковые, узколинейной формы, продолговатые, перисторассечённые, тупоконечные; листорасположение розеточное.

Соцветия-корзинки дискообразные, одиночные, с цветками жёлтого цвета.

Цветут весной и в начале лета.

Примечания 

Флора Евразии
Пупавковые
Эндемики Казахстана
Монотипные роды растений
Таксоны растений, названные в честь людей